Населені пункти в Чехії:

 Блатниці (Тршебич)
 Блатниці (Пльзень-північ)